Algona (Iowa)
Algona (Washington)

Desambiguações de topônimos